Иоганн Карл Франц Хассе (; 1841—1922) — немецкий и польский ,  и ; доктор медицины.

Биография

Карл Хассе родился 17 октября 1841 года в городе Тённинге. С 1861 по 1863 год изучал медицину в Гёттингенском университете, затем перешел в Университет Киля, где был назначен прозектором и получил степень доктора медицины в 1866 году. 

В 1869 году Хассе перешел в Вюрцбургский университет в качестве прозектора. 

В 1870 году в качестве военного врача Иоганн Карл Франц Хассе принимал участие в франко-прусской войне.

В 1873 году он занял кафедру анатомии в Университете Бреславля. 

Иоганн Карл Франц Хассе умер 30 июня 1922 года в Мыслаковице.

Из многочисленных работ Карла Хассе, касающихся как сравнительной анатомии, анатомии человека и палеонтологии, так и истории искусства, наиболее известны следующие: «Anato mische Studien» (I т., Лейпциг, 1873); «Die vergleichende Morphologie und Histologie des häutigen Gehörorgans des Wirbelthiere» (Лейпциг, 1873); «Anatomische und palaentologische Ergebnisse» (Лейпциг, 1878); «Das natürliche System der Elasmobranchier» (Иена, 1879—1883); «Beiträge zur allgemeinen Stammesgeschichte der Wirbelthiere» (Йена, 1883); «Die Formen des menschlichen Körpers und die Formänderungen bei der Athmung» (с атласом, Йена, 1888—1890); «Handatlas d. Hirn- und Rückenmarksnerven» (Висбаден, 1900). 

Кроме того, под заглавием «Kunststudien», Карл Хассе издал пять книг, посвященных критико-эстетическому разбору разных художественных произведений (1882—1894).

Примечания

Литература 
 Gerhard Wagenitz. Göttinger Biologen 1737–1945: eine biographisch-bibliographische Liste. Vandenhoeck & Ruprecht, 1988 s. 74.

Ссылки 
 Hasse, Karl // Nordisk familjebok.

Доктора медицины
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи Германии
Участники Франко-прусской войны